

Persone 
 Elvio Fassone – magistrato, scrittore e politico italiano
 François Fassone – calciatore e allenatore di calcio francese
 Marco Fassone – dirigente d'azienda e dirigente sportivo italiano
 Vittorio Fassone – musicista italiano

Altro 
 Fassone – razza bovina italiana